Frankie Carbo – criminale statunitense (1904-1976)
Gaius Papirius Carbo – oratore e politico romano
Gaius Papirius Carbo – tribuno dell'antica Roma
Gnaeus Papirius Carbo – uomo politico della Repubblica romana, console del 113 a.C. (13 a.C. – ...)
Gnaeus Papirius Carbo – uomo politico della Repubblica romana, console dell'85 a.C. ( – 82 a.C.)